Osoby o tym nazwisku:
 Jorma Airaksinen – fiński kierowca wyścigowy
 Timo Airaksinen – fiński filozof